Battaglia di San Juan de Ulúa – combattuta nel settembre 1568 come parte della guerra anglo-spagnola (1585-1604)
Battaglia di San Juan de Ulúa, meglio nota come battaglia di Veracruz – combattuta nel novembre – dicembre 1838 come parte della guerra dei pasticcini